Задашм является царём Турана в поэме Фирдоуси «Шахнаме». Он — сын Тура, внук Ферейдуна, отец Пашанга и дедушка Афрасиаба. Ничего не известно о его жизни и правлении.

Примечания 

Иранская мифология
Персонажи «Шахнаме»
Литература на персидском языке